Rabszolgasors, Soltész Béla 2014-es regénye az Ab Ovo Kiadó gondozásában.
Rabszolgasors, brazil televíziós filmsorozat, amely 1976-ban készült , és amely Bernardo Guimarães Isaura, a rabszolgalány c. 1875-ös regényén alapul, a könyv magyarul 1987-ben jelent meg.